Midvale může být:

 Midvale (Idaho) – město v Idaho
 Midvale (Montana) – obec v Montaně
 Midvale (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Midvale (Utah) – město v Utahu
 Midvale (Washington) – vesnice ve Washingtonu
 Midvale (Západní Virginie) – vesnice v Západní Virginii